Sofronov est un patronyme russe.

 Gueorgui Pavlovitch Sofronov (en russe :  ;  - ) est un général soviétique ;
 Anatoli Vladimirovitch Sofronov (en russe : ), né le  à Minsk et décédé le  à Moscou, est un poète et un parolier soviétique.
 Arseny Sofronov est un ministre des finances de l'Union soviétique d' au .
  (), décédé le  est un historien russe.
 Mikhail Viktorovitch Sofronov (), tangoutologue et linguiste soviétique.